Lakner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lakner (1822–1847), ungarischer Schriftsteller und Dichter
 Christoph Lakner, Ökonom in der Development Research Group (Poverty & Inequality team) der Weltbank
 Franz Lakner (1900–1974), österreichischer Theologe und Jesuit
 Georg Lakner (1941–2016), österreichischer Politiker (FPÖ/LIF) 
 Hubert Lakner (* 1958), deutscher Physiker und Ingenieur, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme  
 Jakob Lakner (* 1988), deutscher Jazzmusiker
 László Lakner (* 1936), zeitgenössischer ungarischer Maler
 Michael Lakner (* 1959), österreichischer Jurist, Pianist, Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Yehoshua Lakner (1924–2003), israelisch-schweizerischer Komponist

Siehe auch:
 Lackner